Sokolniczka – kobieta-sokolnik
 Sokolniczka – powieść fantastyczna Marion Zimmer Bradley
 Sokolniczka – błędna nazwa wzniesienia Sokoliczka w gminie Kamień Pomorski

Zobacz też 
 Sokolnik, Sokolniki, Sokólnik